

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Baszków – część wsi Jakubice w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Warta
 Baszków – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. krotoszyńskim, w gminie Zduny
 Baszków – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. krotoszyńskim, w gminie Zduny